Алекса́ндр Васи́льевич Бе́ленов (13 сентября 1986, Белгород, СССР) — российский футболист, вратарь футбольного клуба «Рубин».

Клубная карьера

Ранние годы 
Воспитанник белгородского «Салюта». В 2004 году дебютировал в основном составе во втором дивизионе. Зимой 2006 года тренировался с дублирующим составом казанского «Рубина», но контракт подписан не был из-за завышенной цены, выставленной «Салютом». В 2007 году в серии послематчевых пенальти с «Томью» Беленов сумел отбить два удара.

«Спартак» (Москва) 
В августе 2010 года Беленову было сделано предложение от московского «Спартака», наблюдавшего за голкипером в товарищеской игре с «Салютом» на подготовительных сборах к сезону-2010 (0:0). 13 августа Беленов подписал 4-летний контракт со «Спартаком», заплатившим за трансфер вратаря 150 тыс. долларов:

Предложение «Спартака» было неожиданным. Но приятным. Много ли времени ушло на раздумья? Да какие раздумья?! Меня приглашает топ-клуб. Ни секунды не думал. Сразу сказал: «Да!» Когда на меня вышли представители «Спартака», точно не скажу. Тем более что переговоры шли не через меня, а через агентов. Знал, что за мной наблюдают, что есть определённый интерес, поэтому старался доказать на футбольном поле, что это не случайность. К высокой конкуренции за место в основе клуба готов. Хотя понимаю, что легко здесь не будет по определению. Жду от спартаковского этапа в карьере самого наилучшего. Это большой шаг вперед в моей жизни. Но много слов говорить на эту тему не стоит: лучше буду работать и доказывать все на футбольном поле.
28 августа 2010 года дебютировал в составе «Спартака» в матче 19-го тура чемпионата России против «Терека», пропустив два гола, в которых не было его прямой вины. Главному тренеру команды Валерию Карпину понравилась игра Беленова на выходах.

«Кубань» 
28 июня 2011 года было сообщено о договорённости о переходе Беленова в «Кубань», в расположение которой он уже прибыл. Срок соглашения составил 3,5 года. По словам Валерия Карпина, «Спартак» решил дать добро на совершение данного перехода, поскольку учёл как желание самого футболиста, так и то, что предложение «Кубани» устроило московский клуб. Сумма трансфера составила 350 тыс. евро.

Летом 2013 года Беленов подписал новое соглашение с «Кубанью», рассчитанное на четыре года.

«Анжи» 
27 июня 2016 года перешёл в «Анжи».

«Уфа» 
22 февраля 2017 года перешёл в «Уфу», контракт был подписан до конца сезона, но был продлён.

Болельщики «Уфы» признали Беленова лучшим футболистом команды в декабре 2018 года.

9 марта 2020 года Александр стал членом Клуба Льва Яшина, сыграв в рамках встречи 21-го тура российской Премьер-лиги с санкт-петербургским «Зенитом» 100-й матч на ноль за карьеру.

21 мая 2022 года в матче против «Химок» получил тяжёлую травму в столкновении с Эльмиром Набиуллиным и был вынужден покинуть поле. Остаток сезона Беленов на поле не появлялся.

Карьера в сборной 

Беленов выступал в составе юношеской сборной России до 18 лет в 2004 году на мемориале Гранаткина, в котором национальная команда одержала победу, Александр являлся основным вратарём сборной.

Сыграл один матч за вторую сборную России — против сборной Турции, не пропустив ни одного гола.

Фабио Капелло вызывал Беленова в основную сборную России на товарищеский матч со сборной США, но вратарь не выходил на поле.

Статистика

Достижения 
 Победитель и лучший вратарь Мемориала Гранаткина 2004 года.
 Включён в список 33 лучших футболистов чемпионата России (2): 2012/13 (№ 3), 2013/14 (№ 3)
 Финалист Кубка России (1): 2014/15
 Лучший футболист месяца чемпионата России по футболу (1): март 2017
 Член Клуба Льва Яшина

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Салют» Белгород
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Уфа»
Игроки ФК «Рубин»